Beaufort se poate referi la:

Personalități 
 , ramură a 
 , familie nobilă din 
  (1703-1795), istoric francez
 Sir  (1774-1857), amiral britanic
 , poetă franceză
 , titlu nobil
 , general francez
 , colonel de geniu
  (1721-1784), pictor francez
  (1934-1964), pilot olandez de Formula 1
 , om politic belgian
  (n. 1976), journalistă franceză

Locuri

Africa de Sud 
 Beaufort West, oraș în provincia Western Cape

Antarctida 
 , parte a  din Marea Ross

Regiunea arctică 
 Marea Beaufort din Oceanul Arctic

Australia 
 , localitate în statul Victoria

Franța 
 Beaufort, localitate în departamentul Haute-Garonne
 Beaufort, localitate în departamentul Hérault
 Beaufort, localitate în departamentul Isère
 , localitate în departamentul Jura
 Beaufort, localitate în departamentul Nord
 Beaufort, localitate în departamentul Savoie
 Beaufort-Blavincourt, localitate în departamentul Pas-de-Calais
 Beaufort-en-Argonne, localitate în departamentul Meuse
 Beaufort-en-Santerre, localitate în departamentul Somme
 Beaufort-en-Vallée, localitate în departamentul Maine-et-Loire
 Beaufort-sur-Gervanne, localitate în departamentul Drôme
 Montmorency-Beaufort, localitate în departamentul Aube
 Chapdes-Beaufort, localitate în departamentul Puy-de-Dôme
 , râu

Liban

Luxembourg 
 , localitate în cantonul Echternach

Malaezia 
 , oraș în statul Sabah

Regatul Unit 
 , fosă maritină între insulele Irlanda și Marea Britanie

Statele Unite 
 , localitate în statul Carolina de Nord
 Comitatul Beaufort din același stat
 Beaufort, localitate în statul Carolina de Sud
 Comitatul Beaufort din același stat

Altele

Aviație 
 , avion de atac la sol produs de Regatul Unit în timpul celui de-al doilea război mondial

Agricultură 
 Beaufort, brânză franceză din lapte crud de vacă

Cinematografie 
 , film israelian din 2007 regizat de

Criptologie 
 , variantă a cifrului Vigenère.

Marină 
 Scara Beaufort, scară empirică pentru descrierea vitezei vântului (numită după )

Mărci comerciale 
 , marcă de bere din Camerun

Vezi și